Mantua bezeichnet

 eine Stadt in Italien (italienisch Mantova), siehe Mantua
 eine nach dieser Stadt benannte italienische Provinz, siehe Provinz Mantua
 ein italienisches Herzogtum, siehe Herzogtum Mantua

in den Vereinigten Staaten:
 Mantua (Alabama)
 Mantua (Maryland)
 Mantua (New Jersey)
 Mantua (Ohio)
 Mantua (Utah)
 Mantua (Virginia)
 Mantua Center (Ohio)
 Mantua Corners (Ohio)
 Mantua Grove (New Jersey)
 Mantua Hills (Virginia)

Mantua ist der Familienname folgender Personen:

 John Mantua (* 1992), philippinischer Leichtathlet